Filippinpurpurhöna (Porphyrio pulverulentus) är en fågel i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar.

Utseende och läte 
Filippinpurpurhönan är en stor och färgglad rall, med lilablått på kroppen och vingens framsida, mörkbrunt på ryggen och vingens baksida, vitt under stjärtroten och lysande rött på ben, näbb och i en sköld ovanför näbben. Ungfågeln liknar filippinsumphönan, men är större och med kraftigare näbb. Bland lätena hörs ett hårt kväkande "kraak!".

Utbredning och systematik 
Filippinpurpurhöna förekommer i Filippinerna samt på ön Karekelong i Talaudöarna. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Artstatus 
Tidigare behandlades purpurhönekomplexet som en enda art, Porphyrio porphyrio. Nyligen utförda DNA-studier visar dock att delar av komplexet står närmare nyzeeländska arten sydötakahe (P. hochstetteri). Författarna rekommenderar att komplexet delas in i sex arter, varav filippinpurpurhöna är en. De båda tongivande taxonomiska auktoriteterna Clements et al och IOC följer numera dessa rekommendationer, medan bland annat Birdlife International fortfarande behandlar komplexet som en enda art, purpurhöna.

Status 
IUCN erkänner den ännu inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Rallar
Fåglar i orientaliska regionen
Fåglar i australiska regionen